«Сайерет Маткаль» () — специальное подразделение Управления разведки Генерального штаба Армии обороны Израиля, специализирующееся на специальном патрулировании и борьбе с терроризмом. Ранее было также известно под названиями подразделение 262 или подразделение 269. 

Данное формирование действует также за пределами Израиля.

История 
«Сайерет Маткаль» был сформирован в 1957 году офицером по имени . Изначально это подразделение строилось по образу и подобию британской SAS.
В «Сайерет Маткаль» служили и служат, в существенной степени, также и репатрианты из бывшего Советского Союза. На небоевых должностях в подразделении служат и женщины.

Структура 
Отряд Сайерет Маткаль представляет собой роту и имеет в своём составе секцию управления, три боевых взвода и группу снабжения. Все военнослужащие роты имеют парашютный диплом или свидетельство парашютиста тактического звена, овладели одной или несколькими военными специальностями самого разного профиля. Более того, в составе роты имеется ещё одна небольшая боевая группа, которая осуществляет освобождение заложников и способна штурмовать объекты в открытом море. Военнослужащие этой боевой группы обучены технике погружения с подводными дыхательными аппаратами. Группа носит название отряд 269.

Точные данные о количественном составе и дислокации подразделений «Сайерет Маткаль» являются тайной и в открытых информационных источниках не публикуются.

Применение 
По данным независимых журналистов из разных стран мира, «Сайерет Маткаль» за последние 50 лет участвовал в более чем 1 000 акций, в том числе, как минимум, в 200 операциях за пределами Израиля. Среди наиболее известных операций, в которых принимали участие бойцы «Сайерет Маткаль» — операция «Энтеббе» 1976 года.

Операции Сайерет Маткаль 
 1969 — уничтожение египетской радарной установки в Суэцком канале.
 1972 — освобождение самолёта бельгийской компании «Сабена». Группой командовал Эхуд Барак.
 1972 — захват нескольких сирийских офицеров в Ливане с целью обмена на захваченных израильских лётчиков из сирийского плена.
 1973 — операция «Весна молодости», уничтожение в Бейруте и Сидоне нескольких террористов из Фатх и Чёрного сентября. Одним из подразделений командовал Эхуд Барак.
 1974 — неудачная операция по освобождению израильских школьников в Маалот.
 1975 — освобождение израильских граждан, захваченных террористами ФАТХ в гостинице Савой в Тель-Авиве.
 1976 — Операция «Энтеббе».
 1980 — освобождение израильских детей, захваченных террористами в кибуце Мисгав-Ам. Командовал подразделением Узи Даян.
 1984 — операция по освобождению захваченных пассажиров в автобусе.
 1988 — ликвидация Халила Аль-Вазира, известного под именем Абу Джихад
 1989 — захват руководителя Хизбаллы шейха Обейда в Ливане.
 1992 — подготовка к ликвидации Саддама Хуссейна (операция Bramble Bush), во время отработки операции 5 бойцов погибли, и операция была отменена.
 1994 — попытка освобождения израильского солдата Нахшона Ваксмана, захваченного боевиками Хамас.
 1994 — захват одного из руководителей шиитской организации Амаль, Мустафы Дирани, захватившего в своё время Рона Арада.
 2006 — Вторая Ливанская Война
 2 августа — была проведена совместная операция с Шальдаг. Задача была проникнуть в командный пункт Хизбаллы, находившийся в больнице, в городе Баальбек. Во время операции были собраны разведданные, а также были убиты 19 террористов и захвачены пленные.
 19 августа — группа находилась возле Баальбек с целью предотвратить поставки оружия Хизбалле. Группа была раскрыта, во время перестрелки был убит полковник, и два офицера были ранены.

Список командиров подразделения

См. также 
 История спецслужб Израиля

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080229134451/http://airsoft.com.ua/teams/neshrei_hamidbar
 

Появились в 1957 году
Формирования специального назначения Израиля
Борьба с терроризмом в Израиле
Служба военной разведки Израиля